Расположение триграмм в виде семьи — одна из известных схем расположения триграмм, основанная на следующем тексте в «Книге Перемен»:

В разделе «Шо гуа чжуань» (чжан 9) сказано:

乾天也，故稱乎父；坤地也，故稱乎母；

震一索而得男，故謂之長男；巽一索而得女，故謂之長女；

坎再索而得男，故謂之中男；離再索而得女，故謂之中女；

艮三索而得男，故謂之少男；兌三索而得女，故謂之少女。

В переводе Еремеева В. Е.:

Цянь — это Небо, поэтому символизирует отца.

Кунь — это Земля, поэтому символизирует мать.

Чжэнь — это предпочтение в первой [черте], являющейся мужской, поэтому символизирует старшего сына.

Сюнь — это предпочтение в первой [черте], являющейся женской, поэтому символизирует старшую дочь.

Кань — это предпочтение во второй [черте], являющейся мужской, поэтому символизирует среднего сына.

Ли — это предпочтение во второй [черте], являющейся женской, поэтому символизирует среднюю дочь.

Гэнь — это предпочтение в третьей [черте], являющейся мужской, поэтому символизирует младшего сына.

Дуй — это предпочтение в третьей [черте], являющейся женской, поэтому символизирует младшую дочь. 

Таким образом, все триграммы можно представить в виде семьи, состоящей из отца, матери и шестерых детей.

Графически такое расположение триграмм можно представить в следующем виде:

В левой части располагается вся мужская половина: отец, старший сын, средний сын, младший сын.

В правой части — вся женская половина: мать, старшая дочь, средняя дочь, младшая дочь.

Прослеживаются следующие закономерности:

 Отца и мать представляют полностью янская и иньская триграммы
 Сыновей определяет единственная имеющаяся в триграмме янская черта
 Дочерей определяет единственная имеющаяся в триграмме иньская черта
 Старшинство сыновей и дочерей определяется месторасположением единственной черты соответствующего знака. Так как триграммы начинаются снизу, то старшинство также считается по расположению определяющей черты по отношению к основанию
 Мужская часть семьи и женская часть семьи в данном чертеже взаимно противоположны, каждой черте из правой части соответствует противоположная черта в левой части.
 Старшие и младшие дети зеркальны друг другу относительно средних детей.

Последовательность триграмм по старшинству обозначаемых ими членов семьи будет следующей: 乾, 坤, 震, 巽, 坎, 離, 艮, 兌: отец, мать, старший сын, старшая дочь, средний сын, средняя дочь, младший сын, младшая дочь.